Shechter ist der Familienname folgender Personen:

 Hofesh Shechter (* 1975), israelischer Tänzer und Choreograf
 Itay Shechter (* 1987), israelischer Fußballspieler